Decatur é o nome de diversas cidades dos Estados Unidos da América:

Decatur (Alabama)
Decatur (Arkansas)
Decatur (Geórgia)
Decatur (Illinois)
Decatur (Indiana)
Decatur (Michigan)
Decatur (Mississippi)
Decatur (Nebraska)
Decatur (Nova Iorque)
Decatur (Tennessee)
Decatur (Texas).

Decatur é também o nome de diversos condados dos Estados Unidos. Ver Condado de Decatur.

Outros:
Decatur, álbum da banda Silver Apples.

Desambiguação